Teisserenc de Bort peut désigner :
 Pierre-Edmond Teisserenc de Bort (1814-1892), ingénieur, économiste et agronome français ;
 Edmond Teisserenc de Bort (1850-1912), fils du précédent, homme politique français ;
 Léon Teisserenc de Bort (1855-1913), météorologue français ;
 Teisserenc de Bort, cratère martien, nommé d'après le précédent.